Delimara peut faire référence à :

 Delimara, péninsule à Malte ;
 , tour à Malte ;
 Fort Delimara, fort à Malte ;
 Phare de Delimara, phare à Malte ;
 Delimara, centrale électrique à Malte ;
 , émetteur à Malte.

Homonymie
Homonymie de toponyme